2 miejscowości w gminie Chojnice:
 Jasnowo (SIMC 0081607)
 Jasnowo (SIMC 0081760)